Ломб (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ломб, Като (1909—2003) — известная венгерская переводчица, писательница, одна из первых синхронных переводчиков в мире.
 Ломб, Никлас (род. 1993) — немецкий футболист, вратарь.
 См. также 
 Bausch & Lomb — американская компания, производитель контактных линз.